Ла Фе има више значења:

 Ла Фе, Гранха (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Фе (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Фе (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Фе (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Фе (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Фе, Пахаро Азул (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Фе (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Фе (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Фе (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Фе (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Фе (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Фе (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Фе (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Фе (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Фе (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Фе (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Фе, Гранха (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фе (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фе, Ирма Алварез (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Фе (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Фе (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Фе, Ранчо лос Сандовал (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Фе (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Фе (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Фе (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Фе (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фе (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фе (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фе (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Фе, Мануел Гонзалез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику